

Geografia
 Campos dos Goytacazes – città brasiliana dello stato di Rio de Janeiro, comunemente chiamata Campos
 Campos – freguesia portoghese di Póvoa de Lanhoso
 Campos – freguesia di Vieira do Minho
 Campos – freguesia di Vila Nova de Cerveira
 Campos – comune spagnolo delle Isole Baleari

Musica
 Campos – gruppo musicale italiano

Persone
 Campos, soprannome di Cosme da Silva Campos – ex calciatore brasiliano
 Abel Campos – ex calciatore angolano
 Adrián Campos – dirigente sportivo e pilota automobilistico spagnolo
 Adriana Campos – attrice colombiana
 Anderson Pedro da Silva Nunes Campos – calciatore brasiliano
 Antonio Campos – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense di origini italo-brasiliane
 Bernardo Campos – ex calciatore cileno
 Bruno Campos – attore e avvocato brasiliano
 Carlos Campos – calciatore cileno
 Carlos Alberto Campos – calciatore messicano
 Claude Campos – ex calciatore brasiliano
 Cosme da Silva Campos – ex calciatore brasiliano
 Dácio Campos – ex tennista brasiliano
 Daniel Cloud Campos – regista, attore e ballerino statunitense 
 Daniella Campos – modella e conduttrice televisiva cilena
 Deoclecio Redig de Campos – storico dell'arte brasiliano
 Diego Campos – calciatore costaricano
 Djalma Campos – calciatore angolano
 Ederson Honorato Campos – calciatore brasiliano
 Edimo Ferreira Campos – calciatore brasiliano
 Eloy Campos – ex calciatore peruviano
 Felipe Campos – calciatore cileno
 Filipe Campos – pilota di rally portoghese
 Fernando Campos – calciatore cileno
 Flavio Campos  – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Francisco Campos – allenatore di calcio e calciatore spagnolo
 Giuseppe Campos Venuti – urbanista e politico italiano
 Herminio Campos – ex calciatore peruviano
 Jairo Campos – calciatore ecuadoriano
 Jeaustin Campos – allenatore di calcio ed ex calciatore costaricano
 Jhasmani Campos – calciatore boliviano
 João Campos – ex maratoneta e mezzofondista portoghese
 Jorge Campos – ex calciatore messicano
 Jorge de Amorim Campos – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Jorge Luis Campos – ex calciatore paraguaiano
 José Alberto da Silva Campos – astronomo portoghese
 Julieta Campos – scrittrice cubana naturalizzata messicana
 Lucas Campos – calciatore brasiliano
 Lucila Campos – cantante peruviana
 Luís Campos – dirigente sportivo e allenatore di calcio portoghese
 Maria Helena Campos – ex cestista brasiliana
 María Teresa Campos – giornalista e conduttrice televisiva spagnola
 Maru Campos – politica e avvocata messicana
 Matías Campos – calciatore cileno
 Nuno Vieira Campos – calciatore portoghese
 Pablo Campos – calciatore brasiliano
 Paulo Campos – allenatore di calcio brasiliano
 Ramón Campos – cestista filippino
 Raúl Campos – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Ronaldo Campos – musicista e ballerino peruviano
 Rui Campos – calciatore brasiliano
 Tomás Campos – calciatore messicano
 Tony Campos – bassista e cantante statunitense
 Xisco Campos – calciatore spagnolo